Newry and Armagh peut faire référence à :

 Newry and Armagh (Assembly constituency) ;
 Newry and Armagh (circonscription britannique).